|}

Die Bahnstrecke Sereď–Trnava ist eine eingleisige, elektrifizierte Verbindungsbahn im Westen der Slowakei zwischen den Städten Sereď und Trnava.

Geschichte 
Der Vorläufer der heutigen Bahnstrecke war die sog. Tyrnauer Pferdeeisenbahn, die 1846 im Abschnitt Tyrnau–Szered eröffnet wurde. Diese Pferdeeisenbahn wurde in den 1870er Jahren von der Waagtalbahn gekauft und die Strecke umgebaut. Am 1. September 1876 wurde die Bahnstrecke mit Dampfbetrieb eröffnet.

1981 wurde die Bahnstrecke elektrifiziert.

Weblinks 
 Beschreibung auf rail.sk: Teil 1, Teil 2 
 Beschreibung auf www.vlaky.net

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in der Slowakei